UFC on ESPN: Оверим vs. Харрис (англ. UFC on ESPN: Overeem vs. Harris, также известно как UFC on ESPN 8 или UFC Jacksonville 2) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 17 мая 2020 года на спортивной арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США). Первоначально с заглавным поединком между этими бойцами планировалось провести турнир из серии Fight Night 11 апреля на «Pechanga Arena» в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) - UFC Fight Night: Оверим vs. Харрис. Из-за пандемии COVID-19 турнир в Сан-Диего был отменён.

В главном бою вечера Алистар Оверим победил Уолта Харриса техническим нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
Хотя это официально не было объявлено организацией, промоушен был нацелен на бой в лёгком весе между бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Пуарье и Дэном Хукером в качестве главного боя турнира. Тем не менее, 8 апреля было сообщено, что главным событием будет бой в тяжелом весе между чемпионом мира K-1 2010 года, бывшим чемпионом Strikeforce в тяжелом весе и претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Алистером Оверимом и Уолтом Харрисом. Поединок между этими бойцами ранее планировался как заглавный бой турнира, проводимого 7 декабря 2019 года — UFC on ESPN 7, но тогда Харрис вышел из боя в начале ноября, сославшись на исчезновение и смерть его падчерицы в ее родном штате Алабама. Позже их поединок был запланирован как заглавный бой турнира UFC Fight Night: Overeem vs. Harris 11 апреля, но данное событие было отменено из-за пандемии COVID-19.

Из-за пандемии COVID-19 UFC пришлось отменить 6 турниров, запланированных к проведению с 21 марта по 2 мая 2020 года. 24 апреля промоушен объявил о своем возвращении проведением UFC 249 в Джексонвилле, штат Флорида, и еще 2 мероприятия были запланированы в том же месте на 13 мая и 16 мая соответственно.

UFC подтвердил 1 мая, что Оверим и Харрис будут заголовком этого события и будут транслироваться на ESPN. Кроме заглавного боя кард турнира включал в себя другие поединки, а также отдельных бойцов, которые были перенесены из других, ранее отмененных, событий, в том числе:

 Бой в среднем весе между Эриком Андерсом и Кшиштофом Йотко (был запланирован на отменённом UFC Fight Night: Оверим vs. Харрис 11 апреля в Портленде);
 Бой в тяжелом весе между Родригу Насименту и Донтейл Мэйсом (был запланирован на отменённом UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра 25 апреля в Линкольне);
Эдсон Барбоза перенесён с карда отменённого UFC Fight Night 174: Херманссон vs. Вайдман 2 мая в Оклахома-Сити;
Мигель Баеза перенесён с карда отменённого UFC on ESPN: Нганну vs. Розенстрайк 28 марта в Коламбусе;
Кевин Холланд перенесён с карда отменённого UFC Fight Night 171: Вудли vs. Эдвардс 21 марта в Лондоне.

Изменения карда 
Ожидалось, что Пунахеле Сориано встретится с Энтони Эрнандесом. Однако Сориано вышел из боя по неизвестной причине. Эрнандес вместо этого встретится с Кевином Холландом.

Из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией COVID-19, некоторые бразильские бойцы не смогли принять участие в соревнованиях из-за проблем с визой на исходную дату — Лара Прокопио (которая должна была встретиться с Кортни Кейси в женском наилегчайшем весе), бывшая чемпионка KSW Ариана Липски и Луана Каролина (которые должны были встретиться друг с другом в женском наилегчайшем весе).

На турнире Майк Дэвис должен был встретиться с Гигой Чикадзе. Тем не менее, Дэвис был удален из карда 14 мая и заменен мексиканским новичком промоушена Ирвином Риверой.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания:

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Сон Ядон vs. Марлон Вера
 Выступление вечера: Мигель Баеза и Кортни Кейси

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 1 981 500 долларов.

Последствия турнира 
20 мая после турниров, прошедших 13 мая и 16 мая, произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Андерсон Силва (#15) покинул Топ-15 среднего веса.

Эдсон Барбоза (#11) покинул Топ-15 лёгкого веса (смена весовой категории на полулёгкую).

Александр Эрнандес (#15) покинул Топ-15 лёгкого веса.

Полиана Ботелью (#15) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 

2020 год в UFC
Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN